Rewolucja krakowska (1846) – niepodległościowe wystąpienie zbrojne w Wolnym Mieście Krakowie w dniach od 21 lutego do 4 marca 1846 roku
 Rewolucja krakowska (1923) – robotnicze protesty zakończone walką z wojskiem w dniu 6 listopada 1923 roku